Jizhou kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Kai Chau, ö,

Kina 

 Jizhou, härad, Hebei, 
 Jizhou, Ji'an, stadsdistrikt, Jiangxi, 

Robotskapade Hongkongförgreningar